Il doppio del torneo di tennis WTA New Jersey 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Barbara Potter e Sharon Walsh-Pete che hanno battuto in finale Rosie Casals e Wendy Turnbull 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (finale)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh-Pete (Campionesse)
 Leslie Allen /  Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Bettina Bunge /  Claudia Kohde Kilsch (semifinali)

 Billie Jean King /  Ilana Kloss (secondo turno)
 Candy Reynolds /  Paula Smith (quarti di finale)
 Mary Lou Daniels /  Wendy Prausa (quarti di finale)
 Laura duPont /  Barbara Jordan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1982